De Gouden Vleermuis is een Nederlandse oeuvreprijs voor een binnenlandse of buitenlandse auteur van meerdere spannende boeken. De prijs wordt sinds 2013 uitgereikt tijdens het jaarlijkse Thrillerfestival. De prijs bestaat uit een oorkonde, een sculptuur en een geldbedrag van 5000 euro. De oeuvreprijs wordt sinds 2019 genoemd naar hoofdsponsor Omroep MAX en heet sindsdien de MAX Gouden Vleermuis. 

Naast de MAX Gouden Vleermuis worden sinds 2020 de MAX Bronzen Vleermuis uitgereikt voor de beste debuutthriller en sinds 2021 de MAX Zilveren Vleermuis voor de beste thriller van het jaar.

Laureaten Gouden Vleermuis

Zilveren Vleermuis 

 De MAX Zilveren Vleermuis 2021 is gewonnen door de beste thriller van 2021: Minnaar van Ilse Ruijters.

Bronzen Vleermuis 

 De MAX Bronzen Vleermuis 2020 is gewonnen door de debuutthriller Het laatste leven van Mohlin & Nyström.
 De MAX Bronzen Vleermuis 2021 door de debuutthriller Lenoir van Bas Haan.

Externe link 
 Webpagina van Nederlands Thrillerfestival over de Gouden Vleermuis

Nederlandse literatuurprijs